Fatehabad (district), een district van de Indiase staat Haryana
 Fatehabad (Fatehabad), de hoofdplaats van het Indiase district Fatehabad
 Fatehabad (Agra), een plaats in het Indiase district Agra